Gudermann ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Gudermann (1798–1851), deutscher Mathematiker
 Thomas Gudermann, deutscher Pharmakologe und Toxikologe